Павел Слепцов:
 Слепцов, Павел Александрович (1862—1906) — российский государственный деятель, губернатор.
 Слепцов, Павел Эдуардович (род. 1989) — якутский певец и мастер спорта.